Běh na 200 metrů mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 7. (rozběhy), 8. (semifinále) a 10. srpna (finále). Zvítězil Turek Ramil Guliyev.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Rozběh 6

Rozběh 7

Rozběh 8 
Botswanský běžec Isaac Makwala nenastoupil do 5. rozběhu kvůli zákazu lékařů (nemohl startovat ani na 400 metrové trati). Po odvolání botswanské reprezentace mohl Makwala nastoupit do svého speciálního rozběhu.

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 200 metrů mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 200 metrů
Běh na 200 m